chalchiúhuitl o Chalchihuite es un nahuatlismo para designar a las piedras verdes semipreciosas .

Es el nombre de las siguientes localidades:
Chalchihuites, municipio del estado de Zacatecas (México).
Chalchihuites, cabecera municipal de Chalchihuites (Zacatecas).
Chalchihuites, nombre que también se da a la zona arqueológica de Altavista en el estado de Zacatecas (México).
Chalchihuites (cultura), nombre de una cultura precolombina que se desarrolló en Zacatecas y Durango en el período epiclasico.

Toponimia náhuatl de Zacatecas